Six Degrees of Inner Turbulence — музичний альбом гурту Dream Theater. Виданий 29 січня 2002 року лейблом Elektra Records. Загальна тривалість композицій становить 96:22. Альбом відносять до напрямку прогресивний метал.

Диск 1

Диск 2

Посилання 
 Allmusic :огляд 
 Rolling Stone огляд
 Encyclopaedia Metallum - Dream Theater - Six Degrees of Inner Turbulence 

Альбоми Dream Theater
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Elektra Records